Guski ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Guski (* 1943), deutscher Slawist
 Rainer Guski (* 1941), deutscher Umweltpsychologe, Hochschullehrer und Sachbuchautor
 Bernhard Guski (* 1944), deutscher Maler und Bildhauer
 Herbert Guski (1901–1959), deutscher Politiker, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin